Marek Ďaloga (né le  à Zvolen en Slovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HKm Zvolen, il joue ses premiers matchs en senior dans l'Extraliga slovaque en 2006. Il a évolué dans la KHL, la SHL et l'Extraliga tchèque.

Carrière internationale
Il représente la Slovaquie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il est sélectionné pour les Jeux olympiques de 2022 durant lesquels la Slovaquie remporte la médaille de bronze.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007 || HKm Zvolen || Extraliga slovaque || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007 || HKm Detva || 1.liga || 20|| 1|| 4|| 5|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || HK VSR SR 20 || Extraliga slovaque || 30|| 2|| 2|| 4|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || HKm Zvolen || Extraliga slovaque || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009 || HK Orange 20 || Extraliga slovaque || 18|| 0|| 2|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || HKm Zvolen || Extraliga slovaque || 14|| 0|| 0|| 0|| 6|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009 || HK Detva || 1.liga slovaque || 2|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || HKm Zvolen || Extraliga slovaque || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || HK Spišská Nová Ves || Extraliga slovaque || 39|| 3|| 7|| 10|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || HK Detva || 1.liga slovaque || 1|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || HKm Zvolen || Extraliga slovaque || 55|| 4|| 18|| 22|| 57|| 7|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2010-2011 || HK Detva || 1.liga slovaque || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012 || HKm Zvolen || Extraliga slovaque || 48|| 4|| 6|| 10|| 14|| 7|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
| 2012-2013 || HC Pardubice || Extraliga tchèque || 37|| 1|| 3|| 4|| 22|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2013-2014 || HC Pardubice || Extraliga tchèque || 43|| 5|| 15|| 20|| 18|| 10|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2014-2015 || HC Sparta Prague || Extraliga tchèque || 48|| 6|| 18|| 24|| 46|| 10|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2015-2016 || Ak Bars Kazan || KHL || 29|| 1|| 4|| 5|| 14|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2016-2017 || HC Slovan Bratislava || KHL || 45|| 5|| 3|| 8|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HC Red Star Kunlun || KHL || 34|| 1|| 2|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HC Sparta Prague || Extraliga tchèque || 15|| 2|| 1|| 3|| 10|| 3|| 0|| 0|| 0|| 25
|-
| 2018-2019 || Mora IK || SHL || 34|| 2|| 5|| 7|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HC Sparta Prague || Extraliga tchèque || 17|| 1|| 7|| 8|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Dinamo Riga || KHL || 21|| 2|| 1|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HKm Zvolen || Extraliga slovaque || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HC Pardubice || Extraliga tchèque || 44|| 7|| 8|| 15|| 18|| 6|| 0|| 4|| 4|| 2
|-
| 2021-2022 || HC Kometa Brno || Extraliga tchèque || 44|| 5|| 8|| 13|| 16|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2022-2023 || HC Kometa Brno || Extraliga tchèque || || || || || ||

Références

Naissance en mars 1989
Naissance à Zvolen
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du HK Spišská Nová Ves
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du Mora IK
Joueur du HC Brno
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé de bronze olympique slovaque
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Naissance en Tchécoslovaquie